Brachyhypopomus är ett släkte av fiskar. Brachyhypopomus ingår i familjen Hypopomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Brachyhypopomus